

Personen
 Rachel (aartsmoeder), aartsmoeder
 Rachel (actrice), Frans actrice in de 19e eeuw
 Rachel (dichteres), Hebreeuwse dichter uit Rusland
 Rachel (voornaam), een meisjesnaam

Overig
 Rachel of raggel, een smalle plank van 10 cm breed en 2,2 cm dik, gebruikt voor onder andere betimmeringen. Zie tengel
 Rachel (Nevada), een plaats in Nevada.